Enzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Amrita Enzinger (* 1967), österreichische Politikerin (Grüne)
 Christoph Enzinger (* 1969), österreichischer Arrangeur

 Gerald Enzinger (* 1971), österreichischer Journalist 
 Lem Enzinger (* 1964), österreichischer Sänger, Mitglied von No Bros 
 Lorenz Adalbert Enzinger (1849–1897), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Michael Enzinger (* 1959), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Moriz Enzinger (1891–1975), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Peter Enzinger (* 1968), österreichischer Lyriker 
 Stefanie Enzinger (* 1990), österreichische Fußballspielerin
 Thomas Enzinger (* 1963), österreichischer Regisseur, Autor und Schauspieler 

Siehe auch:
 Enzing